Norbert Zieliński herbu Świnka (ur. 1768, zm. w 1834 roku w Chrostkowie) – generał major ziemiański ziemi łomżyńskiej w insurekcji kościuszkowskiej. 

Syn Andrzeja (1710–1777) i Bogumiły Mdzewskiej (ur. ok. 1730, zm. 1819). Jego rodzeństwem byli: Ludwik Marian (1739–1806), Wojciech, Marek (1766–1819), Feliks Rufin (1768–1854), Józef (1770–1847), Marianna (zm. 1833), Helena (żona Antoniego Nałęcza) i Tekla (ur. 1777, żona Ignacego Sumińskiego).

W 1800 wziął ślub z Kazimierą Zielińską h. Świnka (1783–1819). Był ojcem poety Gustawa (1809–1881), Karola (1812–1828), Eufrozyny (żony Romualda Górskiego) i Stefanii (ur. 1815) oraz piątki innych dzieci zmarłych w niemowlęctwie.

Utworzył pułk strzelców Księstwa Mazowieckiego. Wraz z krewnym Aleksandrem Zielińskim sformował baon strzelców nurskich i walczył o utrzymanie linii Narwi przeciwko wojskom pruskim na Kurpiach. Starosta emfiteutyczny nurski, wolnomularz, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

Pochowany został w grobie rodzinnym w Skępem.

Przodkowie

Przypisy

Bibliografia 
 Henryk P. Kosk, Generalicja polska t. II Pruszków 2001

Linki zewnętrzne 
 Genealogia dynastyczna

Członkowie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej
Generałowie majorowie ziemiańscy powstania kościuszkowskiego
Ludzie związani z ziemią łomżyńską (I Rzeczpospolita)
Polscy wolnomularze
Norbert
Zmarli w 1834